Il figlio del delitto (Red Canyon) – film del 1949 diretto da George Sherman
Red Canyon – film del 2008 diretto da Giovanni Rodriguez
Red Canyon – canyon nella Contea di Fremont (Wyoming)